— японская фамилия.

 Коидзуми, Гэнъити (1883—1953)— японский ботаник.
 Коидзуми, Дзюнъитиро (род. 1942) — японский политик, премьер-министр Японии в 2001—2006 годах.
 Коидзуми, Кадзухиро (род. 1949) — японский дирижёр.
 Коидзуми Тикаси (1886—1927) — японский танка-поэт.
 Коидзуми, Хироси (1926—2015) — японский актёр.